Flora – planetoida o numerze katalogowym 8
 flora – ogół gatunków roślin na określonym obszarze, w danej grupie systematycznej, określonym środowisku ekologicznym bądź czasie geologicznym
 Flora – imię żeńskie
 
 Flora – portret namalowany przez Tycjana

Osoby i postacie fikcyjne 

 Flora – bogini w mitologii rzymskiej

Geografia 
 Flora – miasto w dystrykcie Paramaribo, w Surinamie
 Flora – gmina w Norwegii

Stany Zjednoczone 
 Flora – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Flora – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Flora – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Madison

Zobacz też 

 Flora fizjologiczna